Modulo est un terme de mathématiques relatif à la congruence, notamment :
 en arithmétique modulaire on parle d'entiers congrus modulo n  ;
 en informatique, le modulo est une opération qui au couple (a, b) d'entiers, associe le reste r de la division euclidienne de a par b.

Voir aussi 
 Modulor, en architecture
 

Arithmétique modulaire
Algèbre
Trigonométrie